Палмейра-дуз-Индиус () — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Алагоас. Составная часть мезорегиона Сельскохозяйственный район штата Алагоас. Входит в экономико-статистический микрорегион Палмейра-дуз-Индиус. Население составляет 70 148 человек на 2007 год. Занимает площадь 461 км². Плотность населения — 150,9 чел./км².

Покровителем города считается Богоматерь ду-Ампару.

История 
Город основан в 1835 году.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2004 составляет 171.275,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2004 составляет 2.474,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,666 (данные: Программа развития ООН).

География 
Климат местности: полупустыня.

Муниципалитеты штата Алагоас